Atlantic kan referere til

 Breguet Atlantic – et tomotoret turbopropfly (maritimt patruljefly) fra franske Breguet Aviation (1961)
 Atlantic Airways – et færøsk flyselskab (1987-)
 Atlantic Records – et amerikansk pladeselskab, stiftet i 1947
 Atlantic (sang) – en sang fremført og komponeret af det engelske alternative rockband Keane

Se også 
 Atlanterhavet (eller Atlanten)